Voici la liste des planètes mineures numérotées de 237001 à 238000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 237001 à 238000

237001-237100

237101-237200

237201-237300

237301-237400

237401-237500

237501-237600

237601-237700

237701-237800

237801-237900

237901-238000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000